Храм Спиридо́на Тримифу́нтского — название православных храмов, освящённых во имя святителя и чудотворца Спиридона, епископа Тримифунтского.

Обиходное название: Спиридоновская церковь, Спиридоновский собор.

Престольный праздник — .

Россия 
 Храм Спиридона Тримифунтского (Агидель) (tt), Агидель, Республика Башкортостан
 Храм Спиридона Тримифунтского (Баграмово)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Белогорье), Подгоренский район Воронежской области
 Храм Спиридона Тримифунтского (Волгоград)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Горки), Юрьев-Польский район Владимирской области
 Храм Спиридона Тримифунтского (Даурия), Забайкальский район Забайкальского края
 Храм Спиридона Тримифунтского (Екатеринбург)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Зелёновка)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Ирдоматка)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Краснодар)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Ломоносов)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Малоярославец)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Межевой), Саткинский район Челябинской области
 Храм Спиридона Тримифунтского в Нагатинском Затоне (Москва)
 Храм Спиридона Тримифунтского на Козьем болоте (Москва)
 Храм Спиридона Тримифунтского в Коптеве (Москва)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Москвино)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Некрасовский), Дмитровский район Московской области
 Храм Спиридона Тримифунтского (Нея)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Николо-Сольбинский монастырь)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Первомайский), Завьяловский район Удмуртии
 Храм Спиридона Тримифунтского (Ростов-на-Дону)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Самара), Ставропольский район Самарской области
 Храм Спиридона Тримифунтского (Санкт-Петербург)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Санниково) (Алтайский край)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Саратов) (строится)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Сочи)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Спицина), Орловский район Орловской области
 Храм Спиридона Тримифунтского (Старый Шагирт)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Чернушка)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Шушары)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Новинки), Богородский район Нижегородской области
 Храм Спиридона Тримифунтского (Ульяновск)

Греция 
 Собор Святого Спиридона в Керкире
 Храм Спиридона Тримифунтского (Героскипу)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Иерапетра)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Никосия)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Спарта)

Италия 
 Храм Спиридона Тримифунтского (Триест)

Румыния 
 Храм Спиридона Тримифунтского (Бухарест)

Украина 
 Храм Спиридона Тримифунтского (Киев)
 Храм Спиридона Тримифунтского (Одесса)

Хорватия 
 Храм Спиридона Тримифунтского (Перой)